Bellefond egy francia település Gironde megyében az Aquitania régióban.

Fekvése

Története

Adminisztráció

Polgármesterek:
2008–2020 Marcel Alonso

Demográfia

Látnivalók

Testvérvárosok

Jegyzetek

Források 
INSEE
Prefektúrák

Gironde megye települései